

Localidades

Morelia (Colômbia)

Morelia

Outros
Morelia (gênero), um gênero de serpentes
Morelia (gênero botânico)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos